Horvátország
Krš falu Perušić községben, Lika-Zengg megyében

Montenegró
Krš falu Žabljak községben